Fernandinho est un diminutif de Fernando, il peut désigner :
 Fernandinho (1981-), Eldis Fernando Damasio, footballeur brésilien.
 Fernandinho (1985-), Fernando Luiz Roza, footballeur international brésilien.